Wolfgang Krumbein ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Krumbein (Politikwissenschaftler) (Wolfgang Walter Eduard Krumbein; * 1948), deutscher Politikwissenschaftler
 Wolfgang E. Krumbein (Wolfgang Elisabeth Krumbein; 1937–2021), deutscher Mikrobiologe